Josip Jovanović je lahko:
 Josip Jovanović, politik
 Josip Jovanović (naselje) (Bosna in Hercegovina)